Erik Lundh kan avse någon av följande:
Erik Lundh (journalist) (1879–1944), journalist och författare
Erik Lund (arkitekt) (1890–1964), arkitekt
Erik Lundh (landshövding) (1895–1967)
Erik Lundh (operasångare) (född 1987), operasångare
Erik Lund (född 1988), fotbollsspelare